«Снежана» — российский женский футбольный клуб из Люберец. Основан в 1989 году. На высшем уровне в чемпионате России играл в 1992 и 1995 годах. Высшее достижение — девятое место в 1994 году.

В 1995 году клуб прекратил участие в соревнованиях по большому футболу, отказавшись от участия в высшей лиге после четырёх сыгранных матчей. В том же году на базе клуба была создана мини-футбольная команда (впоследствии — «Снежана-Котельники»), неоднократный чемпион и призёр чемпионата России.

Чемпионаты СССР и России 

 — провела четыре матча и снялась с соревнований.

Статистика выступлений

Выступления в Кубке России 
 1992 | 1/16 | Снежана — Локомотив (Москва) 0:0 (по пен. 2:1)
 1992 | 1/8 | Спартак-Преображение (Москва) — Снежана 3:1  Попова

 1993 | ОТ | Снежана — Аврора (Санкт-Петербург) 0:0 (по пен. 4:3)
 1993 | 1/8 | Серп и Молот (Москва) — Снежана 1:0

 1994 | ОТ | Снежана — Серп и Молот (Москва) 1:1 (по пен. 5:4)  Леонова
 1994 | 1/8 | СКИФ (Малаховка) — Снежана 3:0

 1995 | 1/8 | Сила (Санкт-Петербург) — Снежана 0:0 (по пен. 1:4)
 1995 | 1/4 | ЦСК ВВС (Самара) — Снежана +:- (неявка)

Тренеры 
 Черепушкин Сергей Васильевич

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1990 на сайте RSSSF
 Чемпионат СССР 1991 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1992 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1993 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1994 на сайте RSSSF
 Чемпионат России 1995 на сайте RSSSF

Футбольные клубы России
Женские футбольные клубы России
Спортивные клубы Люберец
Футбольные клубы Московской области